Бергельсо́н — фамилия.

Известные носители:
 Бергельсон, Давид Рафаилович (1884—1952) — еврейский прозаик.
 Бергельсон, Лев Давидович (1918—2014) — советский и израильский биохимик, член-корреспондент АН СССР (1968).
 Бергельсон, Мира Борисовна (род. 1956) — российский лингвист, профессор МГУ и НИУ ВШЭ.
 Бергельсон, Надежда Леопольдовна (Железнова, род. 1933) — советский и российский литературный критик.